Dies ist eine Liste der Städte in Kirgisistan.

Die folgende sortierbare Tabelle enthält sämtliche 25 Städte des zentralasiatischen Landes, deren Namen in deutscher Transkription der kirgisischen Namensform, auf Kirgisisch, in deutscher Transkription der russischen Namensform und auf Russisch (obwohl nicht offizielle Sprache, werden statistische Angaben in Kirgisistan vorrangig auf Russisch veröffentlicht) sowie die Einwohnerzahlen gemäß den Ergebnissen der Volkszählungen vom 17. Januar 1939, 15. Januar 1959, 22. Januar 1970, 17. Januar 1979, 12. Januar 1989, 24. März 1999 und 24. März 2009.
Die Einwohnerzahlen beziehen sich jeweils auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Angeführt ist weiterhin die übergeordnete Verwaltungseinheit (Gebiet; , pl. , abgeleitet vom identischen russischen Wort Oblast), zu der die Stadt. Die Hauptstadt Bischkek und die zweitgrößte Stadt Osch besitzen einen Sonderstatus (), gehören keinem Gebiet an und sind den Gebieten verwaltungstechnisch gleichgestellt. Es folgen das Jahr der Verleihung des Stadtrechts (bei den Daten aus dem 19. Jahrhundert handelt es sich um die Verleihung des russischen Stadtrechts nach dem Anschluss des Gebietes an das Russische Kaiserreich; teils wurden diese Orte auch vorher schon als „Stadt“ bezeichnet) sowie abweichende frühere Ortsnamen.

Außer den Städten gibt es in Kirgistan 28 Orte, die den Status einer Siedlung städtischen Typs besitzen. Deren Bevölkerung wird in den offiziellen Statistiken ebenfalls der Stadtbevölkerung zugerechnet; deshalb sind diese Siedlungen hier in einer zweiten, ähnlich aufgebauten Tabelle angeführt. Auch eine größere Anzahl von Dörfern (kirgisisch ail, russisch selo) erreicht mit Städten vergleichbare Einwohnerzahlen; größtes ist Basarkorgon im Gebiet Dschalalabat mit 33.359 Einwohnern. Weitere sieben Dörfer haben mehr als 20.000 Einwohner, weitere 28 – mehr als 10.000 (Volkszählung 2009).

Städte 

Eine ehemalige Stadt ist Aksuu im Gebiet Tschüi, das zunächst unter dem Namen Perwomaiski Siedlung städtischen Typs war, 1985 als Aksuu (russische Form Ak-Suu) Stadtrechte erhielt, diese aber in den 1990er-Jahren wieder verlor und seither den Status eines Dorfes hat (2009: 8281 Einwohner).

Siedlungen städtischen Typs 

Ehemalige Siedlungen städtischen Typs sind:
 Iwanowka, Gebiet Tschüi, 1960er- bis 1990er-Jahre, heute wieder Dorf
 Koschtegirmen (Kosch-Tegirmen), Gebiet Tschüi, bis 1975 (Eingemeindung nach Karabalta)
 Perwomaiski, Gebiet Dschalalabat, bis 1985 (Verleihung des Stadtrechts und Umbenennung in Aksuu/Ak-Suu, seit den 1990er-Jahren wieder Dorf)
 Tschangyrtasch, Gebiet Dschalalabat, 1938 bis 1966, heute wieder Dorf
 folgende Städte Kirgisistans besaßen bis zur Verleihung des Stadtrechts den Status von Siedlungen städtischen Typs: Kant, Karabalta, Karaköl, Karasuu, Kotschkorata, Schopokow (unter dem Namen Krasnooktjabrski) und Tscholponata

Einzelnachweise und Anmerkungen

Weblinks 
 Nationale Statistikbehörde Kirgisistans (russisch)

Kirgisistan